

Chronologiczna lista

Protektorat Kambodży (1945–53)

Królestwo Kambodży (1953–1970)

Republika Khmerów (1970–1975)

Demokratyczna Kampucza (1975–79)

Ludowa Republika Kampuczy i Kambodża (1979–93)

Królestwo Kambodży (1993–)

Bibliografia 
 Rulers.org

 !